Il doppio del Brasil Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner erano i detentori del titolo e hanno vinto in finale 6–2, 7–6(4), contro Albert Montañés e Rubén Ramírez Hidalgo.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Leoš Friedl /  Michael Kohlmann (primo turno)
  Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2007
ATP Tour 2007